Натуральне число 2068
 2068 рік до нашої ери
 2068 рік нашої ери